Beijing Institute of Technology Football Club (BIT) é um clube semi-profissional de futebol da China. Disputa atualmente a terceira divisão nacional.

Elenco atual 
Atualizado em 24 de fevereiro de 2016.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Clubes de futebol da China